CW poate fi:
 Curaçao, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .cw, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Curaçao
 Insulele Cook, codul FIPS 10-4 al acestei țări